4-й выпуск  Тур ОАЭ — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Объединённых Арабских Эмиратов. Гонка проводилась с 20 по 26 февраля 2026 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу второй год подряд одержал словенский велогонщик Примож Роглич.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли 17 команд категории UCI WorldTeam и лучшая команда категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 2 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 20 команд.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 7 этапов которые проходили по территориям всех семи эмиратов. Четыре равнинных этапа были отданы спринтерам. Один был индивидуальной гонкой в Аджмане. Ещё два этапа заканчивались с горными финишами — 4-й на Джебаль-Джейс (21 км со средним градиентом 5,4% и максимальным 9%) и 7-й на Джабаль-Хафит (10,8 км со средним градиентом 6,6% и максимальным 9%).

Ход гонки

Этап 1 

Первый этап завершился групповым спринтом, который выиграл Йеспер Филипсен, опередив Сэма Беннета и Элию Вивиани. Йеспер Филипсен также стал лидером генеральной классификации.

Этап 2 

На втором этапе, также завершившемся групповым спринтом, победу одержал Марк Кавендиш. Йеспер Филипсен сохранил своё лидерство в генеральной классификации.

Этап 3 

Индивидуальную гонку, в формате которой проходил третий этап, выиграл Стефан Биссеггер с отрывом в 7 секунд от Филиппо Ганны ставшего вторым. Третье место занял Том Дюмулен. Лидер общего зачёта Йеспер Филипсен уступил 28 секунд и опустился на третье место в генеральном зачёте, лидером которого стал Стефан Биссеггер. В топ-10 общего зачёта также расположились фавориты гонки Тадей Погачар, Жуан Педру Алмейда, Александр Власов и Адам Йейтс.

Этап 4 

Четвёртый этап завершился горным финишем на Джебель-Джайсе (1458 м). Его победителем стал Тадей Погачар, опередив Адама Йейтса и Александра Власова. Лидер общего зачёта Стефан Биссеггер и располагавшийся на четвёртом месте Том Дюмулен потеряли на этапе более 5 минут. Новым лидером генеральной классификации стал Тадей Погачар, опережая на 2 секунды Филиппо Ганну. Александр Власов и Адам Йейтс расположились на третьем и четвёртом местах отставая на 13 и 15 секунд соответственно.

Этап 5 

На пятом этапе, завершившемся групповым спринтом, снова победил Йеспер Филипсен. Тадей Погачар увеличил свое лидерство в общем зачёте, заработав 2 бонусные секунды на первом промежуточном спринте. Александра Власова также получил одну бонусную секунду, заняв на первом промежуточном спринте третье место.

Этап 6 

Почти с самого начала шестого этапа образовался отрыв из шести человек. Пятеро из них смогли сохранить своё преимущество до самого финиша и определили победителя этапа. Им стал Матиас Вацек, опередивший в финальном спринте Поля Лапейру и своего сокомандника Дмитрия Страхова. Пелотон во главе с Йеспером Филипсеном пересёк финишную черту спустя 15 секунд. В верхней части генерального зачёта изменений не произошло.

Этап 7 

На седьмом и последнем этапе Адам Йейтс попытался дистанцироваться от лидера общего зачёта Тадея Погачара двумя атаками на Джабаль-Хафит (1025 м), но ему это не удалось. В итого судьба этапа решалась в их очном спринте в котором победил Тадей Погачар, обеспечив себе победу генеральной классификации гонки второй год подряд. Третьим на этапе стал Пельо Бильбао, что позволило ему стать третьим и в генерале, потеснив с пьедестала на четвёртую строчу Александра Власова.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур ОАЭ 2022 на FirstCycling
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2022 году
Февраль 2022 года
2022 год в велоспорте